42 – rok
 42 p.n.e.
 42 (liczba)
 42 – odpowiedź na Wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę
 42 – album zespołu Familia H.P.